Walk es la palabra inglesa para el verbo "caminar".
Puede referirse a:

 Walk, canción de Foo Fighters.
 Walk, canción de Pantera.
 Ángel Walk, actor de Argentina (1891-1979).